Een verkeersweg:
 N442 (België)
 N442 (Frankrijk)
 N442 (Nederland), zie Provinciale weg 442
 N-442 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing